Výraz Mafra může mít více významů:

 Mafra (Portugalsko) – obec nedaleko Lisabonu v Portugalsku
 Mafra (palác) – monumentální komplex královského paláce a kláštera s bazilikou ve stejnojmenné obci v Portugalsku
 Mafra (Brazílie) – město v brazilském státě Santa Catarina
 MAFRA – česká mediální společnost, jež vydává deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny